Вараждин:
 Вараждин — город на северо-западе Хорватии.
 «Вараждин» — хорватский футбольный клуб из города Вараждин, существовавший в 1931—2015 годах.
  — хорватский футбольный клуб из города Вараждин, основанный в 2012 году.